The Gap (englisch für „Lücke“) steht für:

 The Gap (Zeitschrift), werbefinanziertes Kultur- und Musikmedium aus Wien (ab 1997)
 The Gap, früherer Name von Gap Inc., US-amerikanischer Bekleidungseinzelhändler

Geografie:
 The Gap (Queensland), Vorort von Brisbane, Australien
 The Gap (Torndirrup), Kliff-Formation bei Torndirrup, Australien
 The Gap (Ross-Insel), Gebirgspass der Ross-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 The GAP Band (amerikanische Soulband)
 Mind the Gap (Begriffsklärung)